Bouwwerk
 Rosmolen Lootens, rosmolen in de Belgische gemeente Jabbeke

Personen met de achternaam Lootens
 Adolf Lootens, Belgisch volkskundige
 André Lootens, Belgisch politicus
 Dominiek Lootens-Stael, Belgisch politicus
 Etienne Lootens, Belgisch politicus
 Jozef Lootens, Belgisch brouwer
 Julien Lootens, Belgisch wielrenner
 Marc Lootens, Belgisch politicus
 Paul Lootens, Belgisch syndicalist
 Tars Lootens,  Belgisch pianist en componist